Monteagudo puede referirse a:

Lugares

En Argentina

 Bernardo de Monteagudo, revolucionario y político argentino.
 Monteagudo (Misiones), localidad de la provincia de Misiones.
 Monteagudo (Tucumán), localidad de la provincia de Tucumán.

En Bolivia

 Monteagudo (Bolivia), localidad en el departamento de Chuquisaca.

En España

 Monteagudo (Arteijo), parroquia y aldea del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Monteagudo (cortijo), antiguo donadío en el municipio de Sanlúcar de Barrameda, provincia de Cádiz, Andalucía.
 Monteagudo (Murcia), pedanía del municipio de Murcia.
 Monteagudo (Navarra), municipio navarro.
 Monteagudo de las Salinas, municipio de la provincia de Cuenca, Castilla-La Mancha.
 Monteagudo de las Vicarías, municipio de la provincia de Soria, Castilla y León.
 Monteagudo del Castillo, municipio de la provincia de Teruel, Aragón.